Fati peut désigner :
 Ansu Fati (2002-), footballeur espagnol ;
 Zakaria Fati (1992-), footballeur marocain.
 Abdelatif Fati (1990-), joueur de futsal marocain.

Autres 
 Lac Fati, lac situé au Mali ;
 Fati, dieu de la lune en mythologie polynésienne ;
 Amor fati, locution latine qui fut introduite par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche.

Voir aussi